Anschlag von Bali steht für:

 Anschlag von Bali 2002 in Kuta
 Anschlag von Bali 2005 in Jimbaran und Kuta